Sarria ou Sarría est un nom propre qui désigne notamment :

Toponyme

Sarria, commune de la province de Lugo en Galice.
 Sarria, comarque de la province de Lugo en Galice.
 Sarria, rivière de la province de Lugo en Galice.
 Sarría, commune de Zuia dans la province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque.
 Sarria, quartier de Berriz, dans la communauté autonome du Pays basque.

Voir aussi Sarrià, quartier de Barcelone.

Homonymie de toponyme